6CV oder 6 CV steht für:
 Rally ABC 6 CV, französisches Automobil, siehe Automobiles Rally #Fahrzeuge
 Derby 6 CV, zwei französische Automobile
 Ouzou 6 CV, französisches Automobil, siehe Ouzou
 Ford-Montier 6 CV, französisches Automobil, siehe Charles Montier
 La Licorne 6 CV L04, französisches Automobil, siehe Corre-La Licorne #Kleinwagen (bis 1400 cm³ Hubraum)
 MS 6 CV, französisches Automobil, siehe Automobiles M.S.
 Octo Carteret 6 CV, französisches Automobil, siehe L. Vienne #Fahrzeuge
 Ratier 6 CV, französisches Automobil, siehe Automobiles Ratier
 Renault 6CV, französisches Automobil
 Simca-Fiat 6 CV, französisches Automobil

Siehe auch:
 Cheval fiscal

6CV